Santiago Ojeda ist der Name folgender Personen:

* Santiago Ojeda (Judoka) (1944–1997), spanischer Judoka
 Santiago Ojeda (Fußballspieler) (* 1951), peruanischer Fußballspieler